Le tournoi de Locust Valley est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute du 4 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Carol Hanks.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Brown et Maria Bueno.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Navigation 

dames 1963
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1963
Tennis en août 1963